Самоа је први пут учествовала на Летњим олимпијским играма 1984. у Лос Анђелесу и на свим каснијим Летњим олимпијским играма. На Зимским олимпијским играма никада није учествовала. Самоа се налази у групу земаља које нису освајале олимпијске медаље.

Олимпијски комитет Самое основан је 1983. и исте године је примљен и МОК.

До 1997. Самоа се звала Западна Самоа па је до 1996. и учествовала на Играма под тим именом.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Самое по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 16 учесника (10 мушкарца и 6 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Иолаи Суануи, 17 година и 304 дана Атланта 1996. атлетичар
 Најстарији учесник: Џозеф Мауауса, 46 година и 238 дана Пекинг 2008. стреличарство
 Највише медаља:
 Прва медаља: 
 Прво злато: 
 Најбољи пласман на ЛОИ: ' 
 Најбољи пласман на ЗОИ: '

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Самое 
 резултати Самое